Campeonato Mundial de Voleibol Feminino Sub-18 é um torneio de voleibol somente para jogadoras abaixo dos 18 anos. Foi disputado pela primeira vez em Curitiba, em 1989.

História 

A China é a maior campeã desta competição com quatro títulos no total. O Brasil, com três conquistas, aparece na sequência. Com dois ouros aparecem Rússia (sendo um destes títulos ainda como URSS), Itália e Japão. Finalmente, com a posse de uma conquista, aparecem Turquia e Coreia do Sul.

Resultados

Quadro de medalhas

Ver também 

 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-23
 Campeonato Mundial de Voleibol Feminino Sub-23
 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-21
 Campeonato Mundial de Voleibol Feminino Sub-20
 Campeonato Mundial de Voleibol Masculino Sub-19

Ligações externas